Il doppio del torneo di tennis ASB Classic 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrici Nicole Arendt e Liezel Huber che hanno battuto in finale Květa Hrdličková e Henrieta Nagyová 7–5, 6–4.

Teste di serie 

 Nicole Arendt /  Liezel Huber (campionesse)
 MJ Martínez /  Anabel Medina Garrigues (semifinali)

 María Emilia Salerni /  Patricia Tarabini (quarti di finale)
 Květa Hrdličková /  Henrieta Nagyová (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ASB Classic 2002